Бобадела (порт. Bobadela) — многозначный термин, топоним.

 Бобадела (Ботикаш) — район (фрегезия) в Португалии, входит в округ Вила-Реал.
 Бобадела (Лореш) — район в Португалии, входит в округ Лиссабон.
 Бобадела (Оливейра-ду-Ошпитал) — фрегезия в Португалии, входит в округ Коимбра.
 Бобадела (Шавеш) — район в Португалии, входит в округ Вила-Реал.